"Øvelse" kan henvise til flere typer øvelser:
 Fysisk øvelse, normalt betegnet motion
 Kognitive øvelser, der skal bevare en persons kognitive funktionalitet
 Militærøvelse, simuleret kamp i forbindelse med militær